Braunshof ist der Ortsname von

 Braunshof (Freystadt), Ortsteil der Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Braunshof (Sengenthal), Ortsteil der Gemeinde Sengenthal, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Braunshof (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil von Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Braunhof
 Braunhofer